Brloh, comune del distretto di Český Krumlov, in Boemia Meridionale 
Brloh, comune del distretto di Pardubice, nell'omonima regione